Cheyenne Kid pode se referir a:
 The Cheyenne Kid - filme de 1933
 The Cheyenne Kid - filme de 1944
 Cheyenne Kid - personagem interpretado por Lash LaRue no filme Song of Old Wyoming (1945).
 Cheyenne Kid (histórias em quadrinhos) - personagem de histórias em quadrinhos da Charlton Comics.

Desambiguação